Die Topshelf Open 2015 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2015 in ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International fand vom 8. bis 14. Juni 2015 traditionell in der Ortschaft Rosmalen statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Topshelf Open 2015 fand vom 5. bis 7. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen

Einzelnachweise 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch